Andreessen ist der Familienname folgender Personen:

 Marc Andreessen (* 1971), US-amerikanischer Informatiker und Unternehmensgründer
 Willy Andreessen (1895–??), deutscher Gewerkschaftsfunktionär

Siehe auch:
 Andreesen
 Andresen
 Andriessen